Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2005/06 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2005/06 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. U-Boat Worx Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 22, während die Leidsch SG mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 160 Spieler zum Einsatz, von denen 37 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 8,5 Punkten aus 9 Partien Jan Smeets (Hilversums SG), je 7 Punkte erzielten seine Mannschaftskollegen Jop Delemarre und Daniël Stellwagen. Delemarre spielte 8 Partien, Stellwagen 9.
Mit Sergej Movsesjan (U-Boat Worx Breda), Paul Boersma (Hilversums SG), Jānis Klovāns (HMC Calder), Artur Jussupow und Sune Berg Hansen (beide Homburg Apeldoorn) erreichten sechs Spieler 100 %. Movsesjan wurde zweimal eingesetzt, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war für HMC Calder spielende Jānis Klovāns (1935–2010), jüngste Spieler die 1990 geborenen Wouter Spoelman, Vincent Rothuis (beide Post jr/ESGOO) und Twan Burg (HMC Calder).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2005), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2005; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CHN = China, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, LAT = Lettland, NED = Niederlande, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

U-Boat Worx/De Variant Breda

Hilversums Schaakgenootschap

S.O. Rotterdam

Hotels.nl/Groningen

Leidsch Schaakgenootschap

Post jr/ESGOO

HMC Calder

Homburg Apeldoorn

HWP Sas van Gent

Stukkenjagers Tilburg

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die Eloleistung von Wouter Spoelman reichte nicht für eine IM-Norm, da er eine Partie kampflos gewann. Eine etwaige IM-Norm wäre allerdings ohnehin bedeutungslos gewesen, da ihm der Titel bereits im Oktober 2005 unter Elo-Vorbehalt verliehen wurde; die endgültige Verleihung erfolgte, nachdem Spoelman im April 2006 erstmal die erforderliche Elo von 2400 erreichte.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 2005
Schach 2006